

Duitsland

Bayern 
 Heinersdorf (Bechhofen), Ortsteil in Bechhofen, Landkreis Ansbach
 Heinersdorf (Langenzenn), Ortsteil in Langenzenn, Landkreis Fürth
 Heinersdorf (Seßlach), Ortsteil in Seßlach, Landkreis Coburg

Berlin 
 Berlin-Heinersdorf, Ortsteil in Pankow

Brandenburg 
 Heinersdorf (Großbeeren), Ortsteil in Großbeeren, Landkreis Teltow-Fläming
 Heinersdorf (Kroppen), Ortsteil in Kroppen, Landkreis Oberspreewald-Lausitz
 Heinersdorf (Schwedt/Oder), Ortsteil in Schwedt/Oder, Landkreis Uckermark
 Heinersdorf (Steinhöfel), Ortsteil in Steinhöfel, Landkreis Oder-Spree

Sachsen 
 Chemnitz-Borna-Heinersdorf, Stadtteil van Chemnitz
 Heinersdorf (Bad Lausick), Ortsteil van Bad Lausick, Landkreis Leipzig

Thüringen 
 Heinersdorf (Föritztal), Ortsteil in Föritztal
 Heinersdorf (Wurzbach), Ortsteil in Wurzbach

Polen 
 Chwalęcice (voorheen Heinersdorf in de Landkreis Landsberg (Warthe), Mark Brandenburg), plaats in het woiwodschap Lubusz
 Drogomin (voorheen Heinersdorf in de Landkreis Oststernberg, Mark Brandenburg), plaats in het woiwodschap Lubusz
 Dziewiętlice (voorheen Heinersdorf in de Landkreis Neisse, Opper-Silezië), plaats in het woiwodschap Opole
 Jaworek (voorheen Heinersdorf in de Landkreis Frankenstein, Neder-Silezië), een dorp in de gemeente Ząbkowice Śląskie in het woiwodschap Neder-Silezië
 Jędrzychów (voorheen Heinersdorf in de Landkreis Grünberg, Neder-Silezië), een stadsdeel van de plaats Zielona Góra in het woiwodschap Neder-Silezië
 Spalona (voorheen Heinersdorf in de Landkreis Liegnitz, Neder-Silezië), een dorp in de gemeente Kunice in het woiwodschap Neder-Silezië

Tsjechië 
 Jindřichovice pod Smrkem (voorheen Heinersdorf an der Tafelfichte), gemeente in de Okres Liberec
 Pilínkov (voorheen Heinersdorf am Jeschken), een stadsdeel van Liberec